Mutua Madrid Open 2019 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Caja Mágica i Madrid, Spanien i perioden 4. - 12. maj 2019. Det var den 11. udgave af Madrid Open, og det var sæsonens fjerde turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000 på mændenes ATP Tour 2019 og sæsonens tredje turnering i kategorien WTA Premier Mandatory på kvindernes WTA Tour 2019.

Herresingleturneringen blev vundet af Novak Djokovic, som vandt sin 33. ATP Tour Masters 1000-titel, hvorved han tangerede Rafael Nadals rekord for flest Masters 1000-titler i single. Det var samtidig hans tredje triumf i Madrid Open, som han tidligere havde vundet i 2011 og 2016, og hans 74. turneringssejr på ATP Tour i karrieren. I finalen besejrede han Stefanos Tsitsipas med 6-3, 6-4.

Damesingletitlen blev vundet af Kiki Bertens, der i finalen besejrede Simona Halep med 6-4, 6-4, og som dermed skiftede finalenederlaget fra 2018 ud med en turneringssejr. Det var Bertens' første titel i en WTA Premier Mandatory-turnering, og hun blev den første spiller, der vandt damesingletitlen i Madrid uden sættab undervejs i turneringen, hvor hun ellers mødte fire grand slam-vindere. I kvartfinalen fik hun revanche for finalenederlaget i 2018, da hun slog den forsvarende mester, Petra Kvitová, ud med 6-2, 6-3.

I herredoubleturneringen vandt Jean-Julien Rojer og Horia Tecău i finalen over Diego Schwartzman og Dominic Thiem med 6-2, 6-3, og det hollandsk-rumænske par sikrede sig dermed doubletitlen i Madrid Open for anden gang, idet de tidligere havde vundet turneringen i 2016. Det var parrets anden ATP Tour Masters 1000-titel som makkere – begge havde en tredje Masters 1000-titel med en anden makker – og deres 19. doubletitel som makkere på ATP Tour, hvor de dermed havde vundet mindst en titel hvert år, siden de begyndte deres makkerskab i 2014. Rojer og Tecău havde i første runde afværget to matchbolde mod Bob og Mike Bryan. Schwartzman og Thiem stillede op som doublemakkere for blot anden gang, og ligesom i deres debut ved Argentina Open tidligere på sæsonen blev resultatet et finalenederlag.

Sejren i damedoublerækken gik til Hsieh Su-Wei og Barbora Strýcová, som i finalen vandt med 6-3, 6-1 over Gabriela Dabrowski og Xu Yifan. Det taiwanesisk-tjekkiske par vandt dermed deres anden turnering på WTA Tour 2019, eftersom de tidligere på sæsonen også havde vundet Dubai Tennis Championships, og det var deres tredje turneringssejr som makkere, idet de tidligere også havde vundet Indian Wells Masters 2018.

David Ferrer spillede sin sidste professionelle turnering og sluttede sin karriere med at blive slået ud i anden runde af den forsvarende mester, Alexander Zverev. Roger Federer spillede sin første grusturnering siden Internazionali d'Italia 2016 og måtte efter at have misbrugt to matchbolde se sig slået med 3-6, 7-6(11), 6-4 i kvartfinalen af Dominic Thiem.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Madrid Open 2019 androg € 13.072.320 ekskl. per diem. Den samlede præmiesum var € 6.536.160 for både mænd og kvinder, men på grund af forskelle i antallet af deltagere for de to køn, var der visse forskelle i fordelingen af præmiesummen i de indledende runder i de respektive rækker. Præmierne fordelte sig som følger..

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 45 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 25. marts 2019 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 7 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte én af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til en lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 28 spillere, der spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 28 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 64 spillere, der var fordelt på:
 51 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 25. marts 2019 (seks uger før turneringens start).
 5 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 8 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par, der fordelte sig på:
 29 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 25 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Madrid Open

Noter 

2019
WTA Tour 2019
ATP Tour 2019